Schreck steht für:

 Schreck, ein Reflex, mit dem Lebewesen auf einen unerwarteten, potentiell bedrohlichen Reiz reagieren

Geografie:
 Schreck (Lattengebirge), Berg in den Berchtesgadener Alpen (1.725 m)
 Schreck (Nonnweiler), Berg bei Nonnweiler im Saarland (535 m)
 Schreck (Siegburg), Stadtteil von Siegburg

Schreck ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Schreck (1796–1871), österreichischer Augustinerchorherr
 Arthur Schreck (1878–1963), deutscher Psychiater, Gutachter der Aktion T4
 Carl Schreck (Ingenieur) (auch Karl Schreck; 1848–1919), deutscher Ingenieur
 Carl Schreck (auch Karl Schreck; 1873–1956), deutscher Politiker (SPD)
 Carlwalter Schreck (1917–1981), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Ernst Schreck (1857–nach 1935), deutscher Lehrer und Bibliothekar
 Eugen Schreck (1911–1993), deutscher Augenarzt und Direktor der Augenklinik Erlangen
 Fanny Schreck (1877–1951), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Schreck (1878–1946), deutscher Verwaltungsjurist in Bayern
 Friedrich Schreck (Grafiker) (1909–1973), deutscher Grafiker
 Gerald Schreck (1939–2022), US-amerikanischer Segler
 Günther Schreck (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Gustav Schreck (1849–1918), deutscher Komponist und Chorleiter
 Helmut Schreck (* 1941), deutscher Politiker (CSU)
 Hermann Schreck (1817–1891), deutscher Jurist und Politiker (DFP), MdR
 Johannes Schreck (auch Terrenz oder Terrentius Constantiensis, Deng Yuhan Hanpo, Deng Zhen Lohan; 1576–1630), deutscher Jesuit, Missionar und Universalgelehrter
 Julius Schreck (Musiker) (1851–1923), deutscher Militärmusiker
 Julius Schreck (1898–1936), deutsches SA-Mitglied und Begründer der SS
 Karl Schreck (Heimatforscher) (1893–1983), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Konrad Schreck von Aschaffenburg († um 1523), deutscher Apotheker in Nürnberg und Regensburg, Fernhandelskaufmann und Ratsherr sowie pharmazeutisch-chirurgischer Autor
 Loreen Schreck (* 1984), deutsche Jugendfunktionärin
 Max Schreck (1879–1936), deutscher Schauspieler
 Merete Schreck (* 1945), finnlandschwedische Literaturwissenschaftlerin, seit 1968 Mazzarella
 Paul Schreck (1892–1948), deutscher Politiker (KPD)
 Rüdiger Schreck (1940–1968), deutscher Student
 Sam Schreck (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Stephan Schreck (* 1978), deutscher Radrennfahrer
 Ulrich Schreck (* 1962), deutscher Fechter und Fechttrainer
 Wilfried Schreck (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Schreck (1931–1997), deutscher Manager

Siehe auch:
 Shrek
 Schrecke
 Schrecken